Аронзон — фамилия. Известные носители:

 Аронзон, Леонид Львович  (1939—1970) — советский поэт.
 Аронзон, Соломон Лейбович (Львович)  (1854—?) — российский врач, революционер-народник.

См. также